Ю́рий Ю́дин: Юдин, Юрий Адольфович (1926—2000) — советский и российский юрист.
 Юдин, Юрий Алексеевич (род. 1940) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Юдин, Юрий Иванович (1938—1995) — советский и российский фольклорист, доктор филологических наук, специалист по былинному эпосу русского народа.
 Юдин, Юрий Михайлович (1937—2010) — российский столяр-краснодеревщик, резчик по дереву, реставратор.
 Юдин, Юрий Сергеевич (род. 1962) — российский художник-реалист.